

Okoniokształtne (Perciformes)

Uwagi

Przypisy 

Listy związane z językoznawstwem
Listy ryb